Gelido è una canzone di Alex Britti, secondo singolo estratto dall'album It.Pop, lavoro d'esordio del cantautore romano.

Pubblicato nel novembre 1998. Quando "Gelido" arriva nei negozi, "Solo una volta (o tutta la vita)" è ancora nella top 5.

Il video
Il video prodotto per "Gelido" è stato girato dai Manetti Bros. e riprende in parte le atmosfere ed i colori del video Solo una volta (o tutta la vita), sempre girato dai Manetti Bros.

Tracce
 CD Single
 Gelido 4 Da Funk Remix
 Gelido Club Remix
 Gelido Album Version

Collegamenti esterni